Licenciado Diógenes Lambetain fue un personaje creado por el actor, músico y compositor Esteban Mellino.

Licenciado o Profesor Diógenes Lambetain, que apareció en la década de 1980 en el popular ciclo Badía y Cia. Con esa caracterización, escribió y actuó en "La Barra de Lambetain" y "Qué merengue Lambetain", y participó en decenas de ciclos de radio y televisión.

El Profesor Lambetain también estuvo en los sábados en Badia y Cia. y las Noches con aquel extravagante Café Fashion.

Lambet